Dothideomycetes är en klass av svampar. Dothideomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothideomycetes